Redmond est un nom de famille porté notamment par :
 William Archer Redmond (1825-1880), homme politique irlandais ;
 John Redmond (1856-1918), fils du précédent, homme politique irlandais ;
 Willie Redmond (1861-1917), frère du précédent, homme politique irlandais ;
 William Redmond (1886-1932), fils de John Redmond, homme politique irlandais ;
 Liam Redmond (1913-1989), acteur et metteur en scène irlandais ;
 Derek Redmond (1965-), athlète britannique.

Redmond est également le nom de trois villes des États-Unis d'Amérique :
 Redmond, située dans l'État de l'Oregon ;
 Redmond, située dans l'État de l'Utah ;
 Redmond, située dans l'État de Washington, dont la notoriété est accrue par la présence du siège social de Microsoft.

Homonymie de toponyme
Homonymie de personnes